East Lynn ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Lynn (Illinois), im Vermilion County
 East Lynn (Massachusetts), im Essex County
 East Lynn (Pennsylvania), im Susquehanna County
 East Lynn (West Virginia), im Wayne County

siehe auch: East Lynne (Roman) und East Lynne (Film)